Окси́ды хро́ма — химические соединения кислорода и хрома (за исключением пероксидов хрома).

Существуют следующие оксиды хрома:

Свойства вещества 
Оксид хрома является огнеупорным материалом с высокой температурой плавления и стойкостью к окислению. Служит носителем для катализаторов, в том числе таких, чья температура может достигать 1000°C. Оксиды хрома широко применяются для получения керамики.

См. также 
 Пероксиды хрома

Примечания